Bourletiella är ett släkte av urinsekter. Bourletiella ingår i familjen Bourletiellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Bourletiella